Nello sci nordico ai IX Giochi olimpici invernali, che si svolsero nel 1964 a Innsbruck (Austria), vennero assegnate medaglie in dieci specialità. 

Le gare di salto con gli sci e di sci di fondo, sia maschili sia femminili, furono considerate valide anche ai fini dei Campionati mondiali di sci nordico 1964, dei quali costituirono la venticinquesima edizione, mentre quella di combinata nordica assegnò soltanto il titolo olimpico. Rispetto all'edizione precedente furono introdotte alcune novità nel programma, già inserite in quello dei Mondiali del 1962: in campo femminile fu aggiunta la 5 km di fondo; in quello maschile la competizione di salto dal trampolino lungo.

Per quel che concerne la partecipazione, la Germania Est e la Germania Ovest presentarono per l'ultima volta un'unica squadra.

Risultati

Uomini

Combinata nordica

Salto con gli sci

Trampolino normale

Trampolino lungo

Sci di fondo

15 km

30 km

50 km

Staffetta 4x10 km

Donne

Sci di fondo

5 km

10 km

Staffetta 3x5 km

Medagliere per nazioni

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 Schede FIS:
 
 
 

 Schede Sports-reference:
 
 
 

 09
Sport ai IX Giochi olimpici invernali
Sci nel 1964